Dessaix ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph-Marie Dessaix (1764–1834), französischer General der Infanterie
 Natalie Dessay (* 1965), französische Opernsängerin
 Robert Dessaix (* 1944), australischer Journalist und Autor

Siehe auch:

 Desaix